Iris (anatomia), part de l'ull
 Iris (gènere), gènere de plantes
 Iris (informàtica), format gràfic a informàtica
 Iris o Arc de Sant Martí
 Nebulosa Iris, nebulosa de reflexió brillant de la constel·lació de Cefeu
 Toponímia: Riu Iris riu de l'Àsia Menor
 Obres:
 Iris (mitologia), deessa de la mitologia grega
 Iris (òpera), de Pietro Mascagni
 Iris (pel·lícula de 2001), dirigida per Richard Eyre
 Iris (pel·lícula de 2004), dirigida per Rosa Vergés